RS je lahko:
 Republika Slovenija
 Republika Srbija
 Republika srbska (Republika Srpska)

Glej tudi 

Kratice